Cet article présente les épisodes de la quatorzième saison de la seconde série télévisée britannique Doctor Who. Elle est la première saison du Quinzième Docteur, interprétée par l'acteur écossais Ncuti Gatwa et également du personnage de Ruby Sunday interprété par l'actrice britannique Millie Gibson. Son personnage a été révélé lors du Children in Need le 18 novembre 2022.

Le tournage de la saison débute le 5 décembre 2022, pour une diffusion prévue fin 2023 avec un épisode spécial Noël puis une diffusion complète de la saison courant 2024. Le nombre d'épisodes de cette saison, ainsi que les prochaines à venir, a été statué à 8 épisodes plus un spécial Noël, résultant à un total de 9 épisodes et cela tous les ans.

Celle-ci est la nouvelle saison à être dirigée par Russell T Davies en tant que scénariste principal et producteur exécutif après son retour annoncé en septembre 2021. Elle est également la quatorzième saison à être diffusée après la reprise du programme en 2005 et est la quarantième saison au total.

Synopsis 
Le Docteur fait la connaissance de Ruby Sunday.

Distribution

Acteurs principaux 

 Ncuti Gatwa : Quinzième Docteur
 Millie Gibson : Ruby Sunday

Acteurs secondaires 

 Jemma Redgrave : Kate Stewart
 Aneurin Barnard : Roger ap Gwilliam
 Anita Dobson : Mrs Flood
 Michelle Greenidge
 Jack Forsyth-Noble : Will

Production 
Le tournage de la saison 14 a commencé le .

Diffusion 
La saison 14 devrait commencer sa diffusion avec un épisode spécial Noël fin 2023 et une diffusion complète de la saison courant 2024.

Liste des épisodes

Spécial Noël : Titre inconnu

Épisode 1 : Titre inconnu

Épisode 2 : Titre inconnu

Épisode 3 : Titre inconnu

Épisode 4 : Titre inconnu

Épisode 5 : Titre inconnu

Épisode 6 : Titre inconnu

Épisode 7 : Titre inconnu

Épisode 8 : Titre inconnu

Références 

13